Сан Мигел ел Алто има више значења:

 Сан Мигел ел Алто (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Мигел ел Алто (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигел ел Алто (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Мигел ел Алто, Сан Мигелито (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Сан Мигел ел Алто (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Мигел ел Алто (Сан Мигел ел Алто, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Мигел ел Алто, Ранчос Вијехос (Истлавака), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Мигел ел Алто (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Мигел ел Алто, Ел Пуерто (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику